Guzzi steht für:

 die süddeutsche Bezeichnung für Bonbon
 einen italienischen Motorradhersteller, siehe Moto Guzzi

Guzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Guzzi (1889–1964), italienischer Designer